MSTV steht für:
 Microsoft TV

MStV steht für:
 Medienstaatsvertrag
 Schweizerische Verordnung über die Militärstrafrechtspflege vom 24. Oktober 1979 (SR 322.2)
 Staatsvertrag über die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg im Bereich des Rundfunks

m. st. V. steht als Abkürzung für:
 mit stillschweigender Verlängerung

Abkürzung